Степная:

Топоним 
Белоруссия
 Степная — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия
 Степная — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Степная — станица в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Степная — деревня в Глазуновском районе Орловской области.

Гидроним 
 Степная (приток Таловки) — река в Алтайском крае.
 Степная (приток Долгого озера) — река в Курганской области.
 Степная (приток Мирновки) — река в Крыму.

Другое 
 Степная (шахта, Львовуголь)

См. также
Устье Степная — река в Новосибирской области.
Паника Степная — река в Волгоградской области.